Kolumbija
 Cesar (rijeka u Kolumbiji)
 Cesar (departman)

 Portugal
 Cesar (općina)

 Čile
 Cesar (rijeka u Čileu)

 Ostalo
 Nagrada César